La classe U peut faire référence à:
 la , ou classe Undine, une classe de sous-marins de la Royal Navy ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale;
 la classe U et V, une classe de destroyers entrée en service en 1942 dans la Royal Navy.